Đại Thành, xã in in de Vietnamese provincie Bắc Giang
Đại Thạnh, xã in in de Vietnamese provincie Quảng Nam